Полугар:
 Полугар — эталон крепости водки в Российской империи (около 38 % спирта по объёму) до появления в середине XIX века спиртомеров.

Топоним 
 Полугар — река в Омской области.